Drei Kronen steht für
Drei-Kronen-Wappen, heraldische Bezeichnung
 Drei Kronen, historische Biermarke in Breslau seit 1602
Besucherbergwerk „Drei Kronen & Ehrt“, Elbingerode im Harz 
Drei-Kronen-Team, schwedische Nationalmannschaft 
Gasthof Drei Kronen, Brauerei im bayerischen Memmelsdorf
Trzy Korony, Berg im polnischen Nationalpark Pieninen
Dreikronenkrieg, Teil der Nordischen Kriege

Siehe auch:
 Tre Kronor